Dragonfly pode se referir a:

Dragonfly (filme), com Kevin Costner (2002)
DragonFly BSD, sistema de computação
Sikorsky S-51 Dragonfly, modelo de helicóptero